Бен-Сира ( ; ):

 Бен-Сира (III—II века до н. э.) — автор ветхозаветной книги.
 Бен-Сира, Пинхас (1873—1945) — еврейский публицист и деятель сионистского движения.
 Бен-Сира, Яков (1899—1994) — израильский архитектор.

См. также 
 Сира